Kafi bezeichnet:

Ali Kafi (1928–2013), algerischer Politiker und Staatspräsident (1992–1994)

 Für die Sammlung Kitāb al-Kāfī siehe Kutub arba'a